Ромай () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Ромай, Лина (1919—2010) — американская актриса и певица.
 Ромай, Лина (1954—2012) — псевдоним испанской актрисы Росы Марии Альмираль Мартинес.
 Ромай, Томас (1764—1849) — известный кубинский врач.
 Ромай, Фернандо (род. 1959) ― испанский баскетболист.

См. также 
 Ромэйн